DWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oklahoma City Downtown Airpark (Stati Uniti)